Sugarloaf kan syfta på följande platser:

Irland 

 Sugarloaf (berg i Irland, Leinster), Wicklow,

Storbritannien 

 Beinn Talaidh, berg, Skottland, Argyll and Bute,

USA 

 Sugarloaf (ort), Colorado,  
 Sugarloaf, vintersportort i Maine,   

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar